Här listas Sveriges herrlandskamper i bandy.

Lista

1919–1978

Källor
Svenska Bandyförbundet - Landslagsstatistik herrar, hämtdatum: 14 mars 2014

Noter

Bandy i Sverige
Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige